William Torres (1975. február 22. –) salvadori nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása: állatorvos.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
Ellenőreinek, sportvezetőinek javaslatára lett az I. Liga partbírója.

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Salvadori labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2006-tól tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.

Világbajnokság

2006-os labdarúgó-világbajnokság
A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) között a él-afrikai világbajnokságon közreműködő 30 játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott lehetett a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kellett megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA Játékvezető Bizottsága delegálta az utazó keretbe.

---

A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra, valamint Brazíliába a XX., a 2014-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB asszisztensként alkalmazta. 2006-ban Joel Aguilar állandó segítőjeként tartalék partbíróként, 2014-ben Joel Aguilar egyik asszisztenseként szolgálta a labdarúgást. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 2.

2014-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Források 

Salvadori labdarúgó-játékvezetők
1975-ben született személyek
Élő személyek